BAR 01 (в некоторых источниках PR01) — болид Формулы-1, сконструированный Эдрианом Рейнардом и Малколмом Оастлером и построенный командой «British American Racing» для участия в чемпионате мира сезона  года.

История 
Несмотря на технический опыт фирмы «Reynard Motorsport», сконструировавшей шасси, и водительское умение чемпиона мира Жака Вильнёва, сезон стал катастрофой для команды. Машина была довольно быстра, но крайне ненадёжна. Вильнёв не смог финишировать в одиннадцати первых Гран-при, а команда не заработала ни одного очка в зачёт Кубка конструкторов, выступив хуже, чем гораздо меньшие команды «Minardi», «Arrows» и «Sauber».

Автомобили на трассах выделялись своей раскраской. Главный спонсор команды, табачный концерн «British American Tobacco», задумал продвигать два своих сигаретных бренда: «555» и «Lucky Strike», поэтому руководители команды хотели выставить в гонках две машины разного цвета: одну синюю, другую бело-красную. Однако ФИА запретила им это. Команда смогла найти компромиссный вариант: машины были раскрашены наполовину в цвета одной марки, на другой стороне кузова были цвета другого, что было одобрено Федерацией.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания 

Шасси BAR Формулы-1